Tenisový turnaj WTA Qatar Ladies Open 2011 se konal ve dnech 21.–26. února 2011 v Dauhá, hlavním městě Kataru, venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie Premier. Odměny činily 721 000 USD.
Předchozí dvě sezóny 2009 a 2010 se událost nekonala.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (finále)
  Věra Zvonarevová (vítězka)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Li Na (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Viktoria Azarenková (1. kolo)
  Agnieszka Radwańska (1. kolo)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu
  Fatma Al Nabhani
  Sania Mirzaová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Věra Duševinová
  Jarmila Grothová
  Bojana Jovanovská
  Pcheng Šuaj
  Timea Bacsinszká – postup jako šťastná poražená
  Klára Zakopalová – postup jako šťastná poražená

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N Petrova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Vinci
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= F Pennetta
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ťie Čeng
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= L Šafářová
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= A Radwańska
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= T Bacsinszky
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Š Pcheng
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Klejbanova
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Bartoli
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Kuzněcova
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= S Pe'er
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= N Petrova
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F Pennetta
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= L Šafářová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= F Schiavone
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Š Pcheng
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Bartoli
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= S Pe'er
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= C Wozniacki
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= F Pennetta
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Š Pcheng
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= M Bartoli
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= C Wozniacki
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= M Bartoli
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (finále)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (semifinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Anastasia Rodionovová (semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2011